Miss Puerto Rico es un concurso nacional de belleza en Puerto Rico. Actualmente, hay dos concursos televisados por separado que se realizan anualmente: Miss Universe Puerto Rico para seleccionar a la representante de Miss Universo y Miss Mundo de Puerto Rico para seleccionar a la representante de Miss Mundo. Además, la Organización Nuestra Belleza Puerto Rico selecciona a las representantes a otros certámenes de belleza importantes como Miss Grand Internacional, Miss Supranacional y Miss Internacional.

Miss Universe Puerto Rico

Historia 
El concurso de belleza "Miss Universe Puerto Rico" es llevado a cabo anualmente desde los años 1950, siendo sus ganadoras las delegadas nacionales al concurso Miss Universo cada año.

La selección de Miss Universe Puerto Rico se desarrolla un año antes de aquel en que la representante participa en Miss Universo. Cada municipio de Puerto Rico debe escoger una candidata que entra a las finales del concurso Miss Puerto Rico, celebradas tradicionalmente en el área hotelera de San Juan. La ganadora es coronada al concluir la competencia final.

Cambios contradictorios 
Debe destacarse que durante la historia del certamen han ocurrido cambios en la Organización, conllevando a modificaciones en el nombre del concurso. Inicialmente, el concurso fue denominado "Señorita Puerto Rico" (entre 1952 y 1998) hasta la pérdida de la franquicia con Miss Universo en 1996. En el intervalo comprendido entre 1996 y 1998 Telemundo organizó el evento, bajo la razón "Miss Universe Puerto Rico"; entonces, entre 1999 y 2000 TeleOnce (actualmente Univision Puerto Rico) obtuvo la franquicia y renombró el concurso como "Miss Puerto Rico Universe" a partir de 1999 y hasta 2002. Magali Febles organizó el certamen desde 2003 hasta mediados del 2009 la denominación Ku del concurso permaneció hasta ese entonces como "Miss Puerto Rico Universe". Luego de que Febles perdiera la franquicia de Puerto Rico con Miss Universo, para pasar a manos de Desiree Lowry y Luisito Vigoreaux, se vuelve a nombrar el concurso como "Miss Universe Puerto Rico". En julio del 2015, el concurso volvió a cambiar su nombre a "Miss Universe Puerto Rico". Desde 2018 al 2021 la directora de la franquicia lo fue Denise Quiñones Miss Universo 2001 . En el 2022 el canal WAPA Televisión tenedores de la franquicia, anunció como nueva directora del MUPR a la presentadora de WAPA y Miss Puerto Rico Pettite 2000 , Yizette Cifredo Hernández.

Ganadoras del Miss Puerto Rico

Miss Mundo de Puerto Rico

Historia 
Junto con el concurso Miss Puerto Rico Universe, Miss Mundo de Puerto Rico es uno de las dos competiciones nacionales de belleza más importantes de Puerto Rico. Se realizó por primera vez en 1959, seguido por un hiato entre 1960 y 1969 y desde 1970 se desarrolla anualmente. La ganadora del certamen participa en el concurso Miss Mundo. Este también se encarga de escoger las representantes del país rumbo a Miss Earth, Miss Grand International y Reina Hispanoamericana. Actualmente, la presidenta del certamen es Delia Cruz, madre de la primera Miss Mundo puertorriqueña, Wilnelia Merced Cruz mientras que la directora del certamen es la animadora y exreina de belleza, Shanira Blanco. El concurso ha producido dos ganadoras  (Miss Mundo 1975 y Miss Mundo 2016), dos 2.ª Finalistas (2005 y 2011) y once semifinalistas (1976, 1978, 1980, 1985, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2012).

El certamen de Miss Mundo PR será transmitido por Telemundo.

Ganadoras del Miss Mundo de Puerto Rico

Miss Internacional Puerto Rico 
La primera puertorriqueña en participar en este concurso fue Carmen Sara Látimer en el 1960, año de creación del Miss Internacional. Desde ese entonces Puerto Rico ha obtenido la corona dos veces, cuando Laurie Tamara Simpson Rivera se coronó en el 1987 y en el 2014 resultando ganadora Valerie Hernández Matias. Adicional a la corona, Puerto Rico ha clasificado en doce ocasiones en el grupo de las semifinalistas. Este concurso se considera el tercer evento de belleza femenina más importante del mundo. El Concurso Miss Puerto Rico tuvo los derechos de esta franquicia desde 1960 a 1997. Luego, desde el año 1998 hasta el 2003, el concurso Miss Puerto Rico Turismo, dirigido por Jorge Manrique y posteriormente por la ex- Miss PR Turismo y Miss Mundo Tania Collazo, era el encargado de seleccionar la chica que representaría a Puerto Rico en este evento. En el 2004 el nuevo certamen "Bellezas del Turismo", dirigido también por Tania Collazo, obtuvo los derechos hasta el 2006. Desde el 2007 hasta el año 2015 la firma Creative Options Inc. presidida por Fernando Oquendo Vega; Luego fungió como  directora  Desireé Del Río De Jesús - Miss International Puerto Rico 2011, actualmente, los encargados del certamen son la organización Nuestra Belleza Puerto Rico presidida por Miguel R. Deliz y la Miss Grand Puerto Rico 2018 Nicole Colón quien funge como directora. Estos también tienen la licencia de Miss Supranational Puerto Rico, Miss Grand Puerto Rico y Miss Charm Puerto Rico.

Representantes

Miss Earth Puerto Rico 

Puerto Rico tuvo su primera delegada en el Miss Tierra con Amaricelys Reyes Guzmán en el año 2001. En el 2019 Puerto  Rico logró conquistar la corona  del Miss Earth con Nellys Pimentel. En el 2010 Yeidy Bosques logró posicionarse como una de las ganadoras quedando 3.ª finalista y convirtiéndose en Miss Earth Fire. Actualmente el certamen Miss Earth Puerto Rico es dirigido por Joe Amhed. 

{| class="wikitable"
Puerto Rico tuvo su primera delegada en el Miss Tierra con Amaricelys Reyes Guzmán en el año 2001. En el 2019 Puerto  Rico logró conquistar la corona  del Miss Earth con Nellys Pimentel. En el 2010 Yeidy Bosques logró posicionarse como una de las ganadoras quedando 3.ª finalista y convirtiéndose en Miss Earth Fire. Actualmente el certamen Miss Earth Puerto Rico es dirigido por Joe Amhed.

Representantes

Miss Grand Puerto Rico 
Miss Grand Puerto Rico es el título del concurso de belleza femenina en Puerto Rico creado desde 2013. La ganadora del título lo lleva por un periodo de alrededor de un año y le dan significado e importancia a esta competencia de belleza promoviendo parar la guerra y la violencia, campaña cuál es el eslogan del concurso. Hoy, los encargados del certamen son la organización Nuestra Belleza Puerto Rico presidida por Miguel R. Deliz y la Miss Grand Puerto Rico 2018 Nicole Colón  quien funge como directora. Estos  también tienen la licencia de Miss Supranational Puerto Rico y Miss Internacional Puerto Rico.

Representantes

Referencias 

Por La Corona

Enlaces externos 
 Miss Universe Puerto Rico
 PrimeraHora.com / Miss Universe Puerto Rico 2010
 PrimeraHora.com / Miss Universe Puerto Rico 2011
 PrimeraHora.com / Miss Universe Puerto Rico 2012
 TelemundoPR.com / Miss Universe Puerto Rico
 ModelosPR
 Allpageant.com
 Tiara La Revista

 
Miss Universo por país
Concursos de belleza